

Patronyme 

 Charles Desmazures (1669-1736) organiste et  compositeur baroque français ;
 Laurent Desmazures (1714-1778), fils du précédent, organiste français ;
 Pierre Thomine-Desmazures (1791-1866), personnalité politique française ;
 Léon Thomine Desmazures (1804-1869), missionnaire français ;
 Adam-Charles-Gustave Desmazures (1818-1891), prêtre et écrivain canadien ;
 Camille Desmazures (1823-1888), ingénieur français ;
 Pierre Thomine Desmazures (1901-1965), résistant français.